Juvigny (Aisne) – comune francese
Juvigny (Marna) – comune francese
Juvigny (Alta Savoia) – comune francese